RMQ steht für:
 Range Minimum Query
 IATA-Code für den Flughafen Taichung, Taiwan

rmq steht für:
 Caló (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Gitanos auf der Iberischen Halbinsel

Abkürzung